Chiroubles é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ródano. Estende-se por uma área de 7,38 km², com habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade de 47 hab/km².

Demografia 

Comunas do Ródano (departamento)